Владимир Васильевич Полукаров (р. 11 марта 1953, Углегорск, Сахалинская область) — заведующий кафедрой педагогики (1986), доктор педагогических наук (1994), профессор (1995) Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского.

Биография 
Окончил Воронежский государственный университет по специальности «филология» (1976). Работал методистом Липецкого областного института усовершенствования учителей. Учился в аспирантуре в НИИ ОПВ АПН СССР (1980—1984). Поступил в докторантуру МПГУ им. В. И. Ленина (1990). Докт. дисс. на тему: «Педагогические основы организации клубной деятельности школьников». Является руководителем аспирантуры при К. педагогики (1996), а с 1998 — председателем диссертационного совета по специальности 13.00.01 — общая педагогика и 13.00.08. — теория и методика профессионального образования. Председатель Совета по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора педагогических наук (2005).

Под его руководством вели научную работу более 30 соискателей и аспирантов, более 20 из них защитили канд. дисс. Область научных интересов связана с разработкой проблемы социального воспитания молодёжи в контексте новых социально-педагогических реалий.

Награды и почётные звания 
За заслуги в области образования награждён медалью К. Д. Ушинского (1999). В 2007 ему присвоено звание «Заслуженный работник высшего профессионального образования РФ».

Публикации 
 Теория и практика организации клубной деятельности школьников. — М.: МПГУ им. В. И. Ленина, 1994.
 Подростковый клуб: творчество, самодеятельность, самоопределение. — М.: Знание, 1998.
 Социально-педагогические характеристики личности / Формирование личности: Проблемы комплексного подхода в процессе воспитания школьников. — М.: Педагогика, 1983.

Литература 
 Кафедра педагогики Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. Белинского: люди, факты, события (1939—2005): монография / под общей редакцией Сергеевой С. В., Воскрекасенко О. А. — П.: ПГПУ имени В. Г. Белинского, 2006
 ПГПУ. 1939—1994 гг. / под редакцией Н. А. Шарошкина. — П., 1999
 Пензенский университет: на рубеже XX—XXI веков (ПГПУ имени В. Г. Белинского в 1995—2004 гг.). Справочное издание / под редакцией А. Ю. Казакова. (Пензенский государственный педагогический университет). — П.: ПГПУ, 2004.

Ссылки 
 Полукаров В. В. (о нём на портале ПГПУ им. В. Г. Белинского)
 Полукаров В. В. Теория и практика клубной деятельности как основа организации досуга современных школьников // Изв. высш. уч. зав. Поволожский регион. 2012 г. № 4 (24). С. 124—138.

Педагоги СССР
Педагоги России
Педагоги по алфавиту
Выпускники Воронежского государственного университета
Депутаты Законодательного собрания Пензенской области